Melhorn est un patronyme porté notamment par :
 Kurt Mehlhorn (1949- ), chercheur en informatique théorique
 Annika Mehlhorn (1983- ), nageuse allemande
 Eric Mehlhorn, homme politique français
 Bill Mehlhorn, golfeur américain
 Ulf Mehlhorn, footballeur allemand
 Ludwig Mehlhorn, mathématicien allemand